Infiltration (wohl aus dem Französischen entlehnt; zugehöriges Verb infiltrieren) steht für:

 Infiltration (Militär), verdeckte Spionage und Sabotage in feindlichen Strukturen
 Infiltrationstaktik, eine im Ersten Weltkrieg entwickelte Militärtaktik, siehe Oskar von Hutier
 Infiltration (Medizin), das Eindringen fester oder flüssiger Substanz in biologisches Gewebe
 Infiltrationstherapie, die gezielte Behandlung eines Gewebebezirkes mittels Injektion flüssiger Medikamente 
 Infiltration (Klimatisierung), das ungewollte Eindringen von Luft über Fassadenöffnungen, siehe Luftarten
 Infiltration (Hydrogeologie), das Eindringen von Niederschlägen in den Boden
 Infiltration (Fernsehserie), eine Serie auf Apple TV+

Siehe auch: